Mentodus är ett släkte av fiskar. Mentodus ingår i familjen Platytroctidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Mentodus